Papa Teodoro I - papa entre 642 e 649
 Papa Teodoro II - papa por um mês em 897
 Papa Teodoro II de Alexandria - 118º papa copta de Alexandria

Ver também 

Desambiguações de papas